Il termine Diamare può riferirsi a:

Persone
 Giovanni Maria Diamare – vescovo italiano
 Gregorio Diamare – abate e vescovo cattolico
 Vincenzo Diamare – scienziato italiano

Geografia
 Dipartimento di Diamaré – dipartimento del Camerun, nella Regione dell'Estremo Nord

Zoologia
 Collezione Diamare – collezione di animali imbalsamati, scheletri e parti anatomiche del Museo di anatomia veterinaria di Napoli